MTV Music Awards 2000 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2000
 MTV Video Music Awards 2000

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2000